Xi’an Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi'an (socken i Kina, Guangxi), 
 Xi'an (socken i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar